Tópico
 Topic maps

Pessoas
 Marko Topić
 Dragutin Topić, um atleta sérvio

Desambiguação